Дело о пропавшем триллионе () — финансовый скандал в Турции 1998 года, причиной которого стал отказ Партии благоденствия () возвращать ранее полученные от Казначейства Турции гранты на сумму примерно в триллион лир (около 3,5 миллиона долларов). Для того чтобы избежать выплат, партия подделала финансовую документацию, в результате чего лидер партии и бывший премьер-министр страны, Неджметтин Эрбакан, и 68 его коллег были приговорены к тюремному заключению. Мера пресечения для Эрбакана позже была изменена на заключение под домашний арест, но уже через несколько месяцев Эрбакан был помилован указом президента Турции.

Скандал 

Происламская Партия благоденствия, основанная Эрбаканом в 1983 году, получала гранты от Казначейства Турции в соответствии с существовавшими законами. В 1998 году Конституционный суд Турции запретил деятельность партии, обвинив её в попытке свержения секуляристской системы государства и её замене на исламский фундаментализм. Эрбакану было запрещено заниматься политической деятельностью на протяжении пяти лет. Решения Конституционного суда поддержал и Европейский суд по правам человека.

Казначейство затребовало вернуть оказанную ранее финансовую помощь общей суммой примерно в один триллион лир. Партийные чиновники заявили, что деньги были потрачены на нужды партии, однако последовавшая финансовая проверка выявила, что средства были конвертированы в 10 миллионов дойчмарок и положены на счёт в банке «Yapı ve Kredi Bankası». В начале 1997 года сумма была снята со счёта.

В начале 1999 года Эрбакана и 78 членов партии обвинили в сокрытии средств путём подделки финансовой документации. Дело получило название «дела о пропавшем триллионе».

В марте 2002 года Эрбакан был приговорён к тюремному заключению сроком в два года и четыре месяца. Ещё 68 партийных чиновников получили сроки до года и двух месяцев. Одним из фигурантов, избежавших тюрьмы, стал Абдулла Гюль, бывший вице-президент Партии благоденствия, который на момент объявления приговора являлся членом парламента в составе новой исламистской партии и обладал неприкосновенностью.

Эрбакан несколько раз откладывал начало отбытия срока, ссылаясь на плохое состояние здоровья, и в итоге добился смягчения приговора до 11-месячного пребывания под домашним арестом. Начав отбывать срок в 2008 году в своём летнем доме в Балыкесире, Эрбакан подал прошение о помиловании. Абдулла Гюль, на тот момент являвшийся президентом Турции, подписал указ о помиловании Эрбакана на основании плохого здоровья последнего (Эрбакан скончался в 2011 году в возрасте 84 лет). Сам Гюль вновь был приглашён в суд по делу о пропавшем триллионе лишь в 2014 году, по окончании своего президентского срока, где дал показания. В декабре 2014 года Главный прокурор Анкары отказался от обвинений из-за отсутствия необходимых доказательств.

Примечания 

Политические скандалы Турции
1998 год в Турции
Финансовое мошенничество
Судебные процессы в Турции